Het WTA-tennistoernooi van Hamburg (officieel Betty Barclay Cup) van 2002 vond plaats van 30 april tot en met 5 mei 2002 in de Duitse stad Hamburg. Het was de achttiende (voorlopig laatste) editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Hamburg 2002. Er werd gespeeld op de gravel­banen van het stadion Am Rothenbaum.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen vijf speelsters uit de top-10 deel.

Het tweede reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigster Venus Williams in drie sets. Clijsters wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Hamburg op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van 2002. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Behalve winnares Clijsters deed nog een Belgische mee: Justine Henin – zij was als vierde geplaatst en bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door de toentertijd Joegoslavische Jelena Dokić.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Cara Black en Jelena Lichovtseva waren het eerste reekshoofd. Zij bereik­ten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Martina Hingis en Barbara Schett won het toernooi. Zij versloe­gen in de finale het als tweede geplaatste koppel Daniela Hantuchová en Arantxa Sánchez Vicario in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Zwitserse Hingis had daar­naast al 35 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Oostenrijkse Schett vijf.

Het Nederlandse team Kristie Boogert en Amanda Hopmans verloor meteen hun openings­partij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hamburg 2002
Hamburg